est la formule brute de plusieurs isomères.

 glycéraldéhyde-3-phosphate, numéro CAS , mélange racémique
 R-glycéraldéhyde-3-phosphate ou D-glycéraldéhyde-3-phosphate, numéro CAS 
 S-glycéraldéhyde-3-phosphate, numéro CAS 
 dihydroxyacétone phosphate, numéro CAS